Борис Спасский:
 Спасский, Борис Васильевич (род. 1937) — 10-й чемпион мира по шахматам.
 Спасский, Борис Иванович (1910—1990) — советский историк физики.
 Спасский, Борис Олегович (род. 1971) — российский пианист.